Stati Uniti d'America
Leawood – città della Contea di Johnson, Kansas
Leawood – villaggio della Contea di Newton, Missouri

en:Leawood